La Coppa Vanderbilt 1936 è stata una gara automobilistica per monoposto.

Qualifiche

Gara

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 1936